Богатки

 Богатки — дворянский род, внесённый в Гербовник дворянских родов Царства Польского и в Киевской губернии.
 Богатки — поселение в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.